Sardina, un genre de poissons ne comprenant qu’une espèce : Sardina pilchardus, la Sardine.
Puerto de Sardina, appelé aussi Sardina del Norte, une station balnéaire située au nord-ouest de l'île de Grande Canarie. 

Sardina est un nom de famille notamment porté par :
  Alexander-Martin Sardina (né en 1973), un historien de l’éducation et ancien membre du Parlement de Hambourg